Сан Бартоломе Локсича има више значења:

 Општина Сан Бартоломе Локсича (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Бартоломе Локсича (Сан Бартоломе Локсича, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику